Лос Берос има више значења:

 Лос Берос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Берос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Берос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Берос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Берос (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Берос (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику